Mistrzostwa Świata w Netballu 2011 − 13. edycja MŚ w netballu, która odbyła się w Singapurze w dniach 3 - 10 lipca. Udział wzięło 16 najlepszych drużyn z całego świata. W finale zwyciężyła drużyna Australii pokonując Nową Zelandię 58-57.

Rezultaty

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Mecze o klasyfikację końcową mistrzostw

Runda 1

Runda 2

Play-offy o miejsca 9–16

Mecze finałowe

Zestawienie końcowe drużyn

Linki zewnętrzne 
Wyniki zawodów na AltusDirectory.com (dostęp 28.05.2012)
Rezultaty mistrzostw na Bigpondsport.com

Mistrzostwa świata w netballu
2011 w sporcie
2011 w Singapurze
Zawody sportowe w Singapurze